Миссисипи:
 Миссисипи — река в США.
 Миссисипи — река в канадской провинции Онтарио, правый приток Оттавы.
  — озеро, образованное течением данной реки (примыкает к городу Карлтон-Плейс)
 Миссисипи — штат США.
 Миссисипи (округ, Арканзас)
 Миссисипи (округ, Миссури)
 Миссисипи-Миллс — город в Восточной Онтарио, Канада, в округе Лэнарк, на реке Миссисипи.
 Территория Миссисипи — инкорпорированная организованная территория США, в 1817 году принятая в состав США как штат.
  — подводный каньон в Мексиканском заливе.